

Sigle 
 Return Merchandise Authorization

Codici 
 RMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roma (Australia)
 rma – codice ISO 639-3 della lingua rama